Віллі Меркль (; 1900—1934) — німецький альпініст, керівник-учасник двох експедицій на вершину Нанга-Парбат (8125 м) Кашмірських Гімалаїв (1932, 1934). 
 Юн Меркль - німецький диригент.